Васи́лий Сергие́нко:
 Сергиенко, Василий Емельянович (1920—1945) — лейтенант, Герой Советского Союза.
 Сергиенко, Василий Николаевич (1956—2014) — украинский журналист, поэт, социолог, общественный деятель. Герой Украины.
 Сергиенко, Василий Тимофеевич (1903—1982) — деятель советских органов государственной безопасности.